Der Croatian Lottery Cup - Bol Ladies Open 1991 war ein Damen-Tennisturnier in Bol. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 22. bis 28. April 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Bol